Клепа́цкий  — фамилия.
 Клепацкий, Лев Николаевич (род. 1940) — советский и российский дипломат. Генеральный консул РФ в Мюнхене. 
 Клепацкий, Павел Григорьевич (1885—1939?) — украинский и советский историк, краевед, педагог. Член Украинской Центральной рады.
 Клепацкий, Юрий Серафимович (1928—1976) — советский режиссёр-мультипликатор.

См. также 
 Фрэнк Клепаки (Клепацкий) — американский композитор, известный музыкой к сериям видеоигр Legend of Kyrandia и Command and Conquer.